Footwork Arrows je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Najboljšo uvrstitev moštva je dosegel Gianni Morbidelli s tretjim mestom na Veliki nagradi Avstralije v sezoni 1995.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1

Športna moštva, ustanovljena leta 1991
Športna moštva, razpuščena leta 1996